El nombre Arturo Hernández pueden referirse a:
Arturo Hernández (presentador), presentador de televisión y locutor de radio mexicano.
Arturo Hernández (músico), pianista, compositor y músico peruano.